Thomas Hardy (1840-1928), Engels schrijver van romans, korte verhalen en gedichten
 Thomas Hardy (parlementslid) (1666-1732), parlementslid voor Weymouth and Melcombe Regis 
 Thomas Hardy (predikant) (1747-1798), Schots predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis
 Thomas Hardy (politiek hervormer) (1752-1832), Engels activist
 Thomas Hardy (kunstschilder) (1757-1804), Engels kunstschilder
 Thomas Hardy (marineofficier) (1769-1839), Brits marineofficier
 Thomas Duffus Hardy (1804-1878), Engels antiquair
 Thomas Hardy (wijnmaker) (1830-1912), oprichter van Hardy Wine Company
 Thomas Hardy (beeldhouwer), 20e-eeuwse beeldhouwer, werkte onder meer aan het Franklin Delano Roosevelt Memorial
 Thomas Hardy (rugbyspeler), Engels rugbyspeler, actief van 1935 tot 1946
 Edward Thomas Hardy (1977), Engels acteur